Теодор Ієронім Любомирський (1720—1761) — державний і військовий діяч Речі Посполитої, генерал коронної гвардії, чашник великий коронний, староста богуславський.
 Теодор Юзеф Любомирський (1683—1745) — державний і військовий діяч Речі Посполитої, воєвода краківський, маршалок сеймів, фельдмаршал австрійський, староста списький.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок